

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Contea di Waller – contea del Texas
 Waller – census-designated place (CDP) della contea di Columbia, Pennsylvania 
 Waller – città della contea di Waller, Texas
 Waller – census-designated place (CDP) della contea di Pierce, Washington

Persone 
 Albert Waller Gilchrist (1858-1926) – politico e militare statunitense
 Augustus Volney Waller (1816-1870)  – medico, fisiologo, e istologo britannico
 Augustus Desiré Waller (1856-1922) – fisiologo e cardiologo britannico
 Ariel Waller (1998) – attrice canadese
 Bryan Waller Procter, conosciuto con lo pseudonimo di Barry Cornwall (1787-1874) – poeta inglese
 Carol Waller (1949) – dirigente sportiva ed ex calciatrice neozelandese
 Darren Waller (1992) – giocatore di football americano statunitense
 Dion Waller – (1974) – ex rugbista a 15 neozelandese
 Dwight Waller (1945) – ex cestista statunitense
 Facundo Waller (1997) – calciatore uruguaiano
 Farida Weller, soprannominata Rida (1993) – modella tailandese
 Fats Waller (1904-1943) – pianista, compositore e cantante statunitense
 Frank Waller (1884-1941) – atleta statunitense 
 Friedrich Waller (1920-2004) – bobbista svizzero
 Jamie Waller (1964) – ex cestista statunitense
 Littleton Waller Tazewell (1774-1860)  – politico statunitense
 Phoebe Waller-Bridge (1985) – attrice e commediografa britannica
 Robert James Waller (1939-2017) – scrittore e docente statunitense
 Taurean Waller-Prince (1994) – cestista statunitense
 Tay Waller, propr. Antabia Waller (1988) – cestista statunitense

Altro
 Amanda Waller – personaggio dei fumetti della DC Comics